Соревнования по кёрлингу на колясках входят в программу зимних Паралимпийских игр с 2006 года. На Играх разыгрывается один комплект медалей для смешанных команд из мужчин и женщин. Три раза турнир выиграли команды из Канады, два раза команды Китая.

Страны-участницы турниров

Призёры соревнований

Ссылки 
 Paralympic Games - World Curling Federation
 Результаты Паралимпийских игр на сайте Международного паралимпийского комитета (в «Sport» выбрать «Wheelchair Curling»)

См. также 
 Кёрлинг на Олимпийских играх